

Cristianesimo
Ordinario, termine del diritto canonico
Ordinario militare, vescovo che assiste le forze armate
Ordinario, parte invariabile della messa e della liturgia delle ore
Ordinario che ha potestà ordinaria di giudicare casi di competenza del tribunale ecclesiastico diocesano. 
Tempo ordinario, tempo liturgico compreso tra il Tempo di Natale e la Quaresima e tra il Tempo di Pasqua e l'Avvento

Università
Professore ordinario: docente universitario di prima fascia